Theresa Stollová (* 21. listopadu 1995 Mnichov) je německá zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Mnichově společně se svojí sestrou dvojčetem Amalii v klubu TSV Großhadern pod vedením Lorenze Trautmanna. V německé seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2016.

Vítězství 
 2017 - 1x světový pohár (Düsseldorf)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Theresy Stollové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Theresy Stollové na Judobase.org

Němečtí judisté
Narození v roce 1995
Narození 21. listopadu
Žijící lidé
Ženy